Municipio de Rosario puede referirse a:
 Municipio de Rosario: municipio del estado mexicano de Chihuahua;
 Municipio de Rosario: municipio del estado mexicano de Sinaola;
 Municipio de Rosario: municipio del estado mexicano de Sonora;
 Municipio de Rosario: municipio del departamento uruguayo de Colonia.